Кечуа — индейский народ в Южной Америке;
 Язык кечуа — язык кечуанской группы, используется в Перу, Боливии и некоторых других странах Южной Америки, официальный язык Империи Инков.